

Урульга — річка в Забайкальському краї, ліва притока Інгоди
 Урульга — річка в Забайкальському краї, притока Шилки
 Урульга — село, Каримський район, Забайкальський край
 Урульга — залізнична станція Забайкальської залізниці